Ла-Курнёв — 8 мая 1945 () — конечная станция линии 7 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Ла-Курнёв. Названа по коммуне и дате празднования Дня Победы во Второй Мировой войне, принятой в странах Евросоюза.

Станция была открыта 6 мая 1987 года при продлении линии 7 на один перегон от станции Фор-д’Обервилье. На открытии станции присутствовали министр транспорта Франции Жак Дуффиаг, а также Шарль Фитерман. В 2005 году станция подверглась реновации.

Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (68-е место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Конструкция станции и путевое развитие 
Станция состоит из трёх путей, между которыми располагаются две островные платформы. Крайние пути предназначены для движения в одном направлении (посадка или высадка), на среднем пути возможен оборот состава. За станцией располагается трёхпутный тупик, боковые пути которого предназначены для отстоя поездов, а средний — для оборота.

Наземный транспорт 
Возле станции расположена остановка ряда автобусов и трамвая № 1. Автобус № 152 курсирует в направлении Музея авиации и космонавтики в Ле-Бурже

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1987 году